Jake's Progress – album del 1969 di Jake Thackray
Jake's Progress – miniserie televisiva del 1995
Jake's Progress – album del 1995 di Elvis Costello e Richard Harvey, colonna sonora dell'omonima miniserie televisiva.